Benjamin Collins Brodie kan syfta på:

* Sir Benjamin Collins Brodie (1783–1862), engelsk fysiolog och kirurg
 Sir Benjamin Collins Brodie (1817–1880), engelsk kemist